

Мовознавство 
 F f — латинська літера.
 Ϝ ϝ — грецька літера.
 𐍆 — готська літера, що позначає звук /f/.
 ᚠ — рунічна літера, що позначає звук /f/.
 𐌅 — етруська літера, що позначає звук /v/.

Точні науки 
 F — хімічний символ фтору.
 F - позначення сили.
 F - позначення фокусної відстані.
 F - позначення Фаренгейту.
 F — символ, яким позначається фенілаланін.

Інше 
 
 F# — функційна мова програмування на платформі Microsoft .NET
 f — позначка аркуша, фоліо.
 F –  Press F to pay respects (натисніть "F", щоб віддати честь (мем))